Bring kan syfta på:
Bring (järnvägsstation) – före detta järnvägshållplats på Öland
Bring (släkt) – svensk präst- och lärdomssläkt
Bring AS – norskt logistikföretag